Kenning steht für:
 Kenning, altgermanisches Stilmittel 
 Kenning (Gemeinde Schiedlberg), Ortsteil von Schiedlberg (Gemeinde Schiedlberg), Bezirk Steyr-Land, Österreich

Kenning ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Kenning (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Franciscus Kenninck (1859–1937), niederländischer Geistlicher, Erzbischof von Utrecht
 Canning